Бидайы́к — название населённых пунктов в Казахстане:
 Бидайык — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бидайык — село в Джангельдинском районе Костанайской области.
 Бидайык — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.
 Бидайык — село в Бидайыкском сельском округе Жанааркинского района Улытауской области.
 Бидайык — село в Целинном сельском округе Жанааркинского района Улытауской области.
 Бидаик — двухсторонний автомобильный пункт пропуска (ДАПП)